О́кись тита́на:

 Моноокись титана, окись титана, монооксид титана, оксид титана(II) — бинарное соединение титана и кислорода с формулой TiO.
 Двуокись титана, окись титана, диоксид титана, оксид титана(IV) — бинарное соединение титана и кислорода с формулой TiO2.